Ка́рла Суа́рес:
 Суарес, Карла (род. 1969) — кубинская писательница.
 Суарес Наварро, Карла (род. 1988) — испанская теннисистка.